Santa Clara může být:

Geografie 
 Santa Clara (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Santa Clara County – okres v Kalifornii
 Santa Clara (Nové Mexiko) – vesnice v Novém Mexiku
 Santa Clara (New York) – město v New Yorku
 Santa Clara (Texas) – město v Texasu
 Santa Clara (Utah) – město v Utahu
 Santa Clara (Kuba) – město na Kubě
 Santa Clara (ostrov) – ostrov Chile
 Santa Clara (řeka) – řeka v Kalifornii

Potravinářství 
 Santa Clara (pivo) – portugalské pivo

Sport 
 Clube Desportivo Santa Clara – portugalský fotbalový klub sídlící na Azorách

Externí odkazy